Алекса́ндр Портно́в:
 Портнов, Александр Николаевич (1947—2010) — советский и российский философ, переводчик, педагог.
 Портнов, Александр Сталиевич (род. 1961) — советский прыгун в воду, чемпион олимпийских игр.